Le Heiva est une manifestation annuelle traditionnelle qui a lieu au mois de juillet en Polynésie française. La  édition a eu lieu en .

Concours artistiques et sportifs 
Au cours du Heiva, sont organisés des concours artistiques (chants et danses) et sportifs (notamment le lancer de javelot, le soulever de pierre et la course de pirogue).

Lors du Heiva i Tahiti, les festivités organisées à Tahiti, les groupes de danse tahitienne sont répartis dans deux catégories : huraavatau pour les danseurs amateurs et huratau pour les danseurs expérimentés.

Historique 
À la suite de la christianisation des archipels par la Société missionnaire de Londres au début du , deux interdits contre les « chansons, jeux ou divertissements lascifs » sont édictés par le roi Pōmare II en 1819 et la reine Pōmare IV en 1842.

La célébration à partir de 1880 de la Fête nationale française permet le retour de festivités traditionnelles et leur maintien, sous le nom de fêtes du Tiurai, qui est renommé Heiva en 1985.

Liens externes 
 Vidéo du Heiva de 1986 et de 2001 sur le site de l'Institut de la communication audiovisuelle.
 Présentation du Heiva de 2006 sur le site Tahiti tourisme.

Culture en Polynésie française
Festival de danse en France
Sport en Polynésie française
Danse à Tahiti